

Geografia 
 Mbe – comune del Camerun

Sigle 
 Member of (the Order of) the British Empire  – membro dell'Ordine dell'Impero Britannico
 Molecular Beam Epitaxy  – epitassia da fasci molecolari
 Mail Boxes Etc.

Codici 
 MBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monbetsu (Giappone)
 mbe – codice ISO 639-3 della lingua molale

Economia 
 MBE Holding